Чемпионат Европы по фехтованию 2019 года прошёл в городе Дюссельдорф (Германия) и стал 32-м по счёту. Было разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. В личных соревнованиях поединок за третье место не проводился и бронзовая медаль присуждалась обоим проигравшим полуфиналистам. Среди команд проводился бой за третье место.

Первоначальным местом проведения европейского чемпионата должен был стать Люксембург, однако впоследствии было принято решение о переносе соревнований в Дюссельдорф из-за отсутствия гарантий финансирования со стороны местных властей.

На этом чемпионате Европы украинская саблистка Ольга Харлан, ставшая шестикратной чемпионкой Европы в индивидуальной сабле, установила рекорд по количеству титулов в личных соревнованиях, а израильский шпажист Юваль Шалом Фрейлих выиграл первую золотую медаль в истории своей страны. На прошедших соревнованиях мужская сборная Дании по фехтованию на шпагах завоевала первую награду в истории скандинавского государства на чемпионатах Европы.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Мужчины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Командная рапира

Командная сабля

Женщины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Командная рапира

Командная сабля

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Европейской конфедерации фехтования 
 Результаты

Июнь 2019 года
Фехтование
2019
Чемпионаты Европы в Германии
Фехтование
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе